Lišany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lišany (okres Louny)
 Lišany (okres Rakovník)